Une mappemonde — mot dérivé du latin mappa mundi — est une carte représentant toutes les parties du globe terrestre divisé en deux hémisphères. Ne confondre ni avec planisphère ni avec globe terrestre.
Mappemonde est une revue géographique créée en 1986 et devenue une revue électronique en 2004.
Mappemonde est le titre d'une chanson figurant sur l'album "Recordance" d'Emmanuel Berland, paru en 2013.
La Mappemonde est une œuvre créée par René-Yves Creston vers 1930.